Змей Горы́ныч — многоголовый огнедышащий дракон, представитель злого начала в русских народных сказках и былинах.

Также Змеем Горынычем называют:
 установку разминирования УР-77;
 газоструйную машину для очистки взлётно-посадочной полосы от снега и просушки её поверхности.
 род терапсид Gorynychus

Примечания